Robert Stalmann ist der Name folgender Personen:

* Robert Stalmann (Pastor) (1848–1922), deutscher Pastor in Meensen und Bolzum, Superintendent in Soltau
 Robert Stalmann (Kaufmann) (1881–1924), deutscher Kaufmann in Shanghai und Minden

Siehe auch
 Robert Stallmann